А́нджело Бенеди́кто Миге́ль Сорма́ни (; 3 июля 1939, Жау) — бразильский и итальянский футболист, футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. Его сын Адольфо, также был футболистом.

Карьера 
Анджело Сормани начал карьеру в клубе «Сантос» в 1958 году. Из-за того, что место центрального нападающего было занято Пеле, футболист был вынужден перейти на правый фланг атаки.

В 1961 году Сормани перешёл в клуб «Мантова», чей главный тренер Эдмондо Фаббри увидел его во время турне «Сантоса» по Европе после сообщения корреспондента Джузеппе Нуволетти, двоюродного брата президента команды, о том, что в «Сантосе» играет подходящий для «Мантовы» футболист . В этом клубе Анджело провёл два сезона, сыграв в 64 матчах и забив 29 голов. Тогда же он был прозван «Белый Пеле» и получил итальянское гражданство, благодаря тому, что его дедушка и бабушка были родом из Италии.

В 1963 году Сормани перешёл в «Рому» за рекордные по тем временам 500 млрд лир и трансферы трёх игроков совокупной ценой в 250 млрд лир. Однако в римском клубе Анджело провёл невыразительный сезон, забив лишь 6 голов. Единственной удачей футболиста стала победы в Кубке Италии. Затем Сормани перешёл в клуб «Сампдория», но там забил ещё меньше — 2 гола в 30 играх.

В 1965 году Сормани, по просьбе главного тренера команды, Нерео Рокко, перешёл в «Милан». Его дебютной игрой стал матч чемпионата Италии, в котором Милан сыграл вничью с «Лацио» 0:0. Там форвард провёл 5 лет, выиграв с клубом чемпионат и Кубок Италии, Кубок Кубков, Кубок европейских чемпионов, в финале которого он забил гол, и Межконтинентальный кубок. Во всех турнирах Сормани провёл за «россонери» 180 матчей и забил 65 голов.

Последние годы карьеры Сормани провёл в клубах «Наполи», «Фиорентина» и «Виченца». В последнем из них футболист был переведён в центр поля.

Приняв итальянское гражданство, Сормани стал выступать за сборную Италии, где провёл 7 матчей и забил 2 гола. Он был участником чемпионата мира 1962, где сыграл 1 матч против Швейцарии, эта же игра стала первой для футболиста в футболке «Скуадры Адзурры».

Завершив карьеру футболиста, Сормани работал тренером. Также несколько игр Анджело провёл в качестве комментатора.

Достижения 
 Обладатель Кубка Италии: 1964, 1967
 Чемпион Италии: 1968
 Обладатель Кубка Кубков: 1968
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1969
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1969

Примечания

Ссылки 
 Профиль на emozionecalcio.it
 Профиль на footballplayers.ru
 Профиль на zanziball.it

Футболисты Бразилии
Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Мантова»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Виченца»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры ФК «Катания»